«Гости моего отца» () — кинофильм, в основу которого легла настоящая история произошедшая в семье Анн Лё Ни, автора комедии. Фильм снят в 2010 году режиссёром Анн Лё Ни.

Сюжет 
Люсьен Помелль был всегда человеком с сильными убеждениями. Пенсионер, бывший врач, он остается активным человеком, известный своим участием в многочисленных гуманитарных начинаниях.

Его приверженность к высоким идеалам приводит его к браку с молодой женщиной, молдованкой, Татьяной, для избежания её депортации.
Но дети, Бабетт и Арно, быстро понимают, что поведение их отца имеет очень мало общего с его высокими принципами, за которые он всегда выступал: несмотря на свои 80 лет поддался ли Люсьен прелестям его яркой жены?

В то время как Татьяна и её дочь, осваиваются у Помеллей, хаос прерывает повседневную жизнь Бабетты и Арно.

Вскоре все семейные отношения становятся предметом пересмотра.

В ролях 
 Фабрис Лукини — Арно
 Мишель Омон

Интересные факты 
 Фильм снимался в Париже и в Бретани.
 В этом фильме снялась внучка русского писателя Андрея Синявского — Эмма Синявская.

Ссылки 
 Les Invités de mon père

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2010 года
Фильмы об иммигрантах